Cesic steht für:

 einen Markennamen für einen Verbundwerkstoff, siehe Siliciumcarbid#Verbundwerkstoffe

Ćesić ist der Familienname folgender Personen:

 Ljubomir Ćesić (* 1958), kroatischer General und Politiker